Blutegel, blutsaugende Egel (Hirudinea) aus der Familie bzw. Ordnung der Hirudinidae und aus der Teilklasse Euhirudinea:

 Hirudo species:
 Medizinischer Blutegel
 Mediterraner Medizinischer Blutegel
 Landblutegel
 Pferdeegel
 Entenegel
 Tyrannobdella rex
 Hemiclepsis marginata
 Blutegel (Wappentier), Wappentier in der Heraldik

Siehe auch:
 Europäischer Landblutegel
 Placobdella costata
 Blutegelbehandlung